Miejscowości w Irlandii:
 Newport – miasto w hrabstwie Tipperary
 Newport – miasto w hrabstwie Mayo

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Newport – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Newport – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Newport – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Newport – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Newport – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Newport – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia
 Newport – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Newport – miasto w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Newport – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Newport – miasto w Anglii, na wyspie Wight
 Newport – miasto w Walii, w hrabstwie Newport
 Newport – hrabstwo miejskie
 Newport – miasto w Walii, w hrabstwie Pembrokeshire

Miejscowości w USA:
 Newport – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson
 Newport – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 Newport – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Vermillion
 Newport – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell
 Newport – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Newport – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Newport – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 Newport – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Rock
 Newport – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Newport – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Newport – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Newport – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Newport – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
 Newport – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Lincoln
 Newport – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
 Newport – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Newport
 Newport – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Newport – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby
 Newport – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie York
 Newport – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Cocke
 Newport – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Newport – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Newport – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
 Newport – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pend Oreille
Gminy w USA:
 Newport (ang. Newport Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Newport (ang. Newport Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Newport (ang. Newport Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Newport (ang. Newport Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
 Newport (ang. Newport Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Newport (ang. Newport Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Newport (ang. Newport Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
 Newport (ang. Newport Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Newport (ang. Newport Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Newport (ang. Newport Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Newport (ang. Newport Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Newport (ang. Newport Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Newport (ang. Newport Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Newport (ang. Newport County) – w stanie Rhode Island